Yevhen Grigorovici Haceridi (în ucraineană: Євген Григорович Хачеріді; n. 28 iulie 1987, Melitopol, Uniunea Sovietică) este un fotbalist ucrainean aflat sub contract cu Dinamo Kiev.

Referințe 

Nașteri în 1987
Fotbaliști ucraineni
Fotbaliști internaționali ucraineni
Sportivi ucraineni în viață